San Sebastijano ima više značenja:
 San Sebastijano (Alesandrija)
 San Sebastijano (Asti)
 San Sebastijano (Breša)
 San Sebastijano (Kazerta)
 San Sebastijano (Kuneo)
 San Sebastijano (Frozinone)
 San Sebastiano dei Marsi
 San Sebastijano (Padova)
 San Sebastijano (Peskara)
 San Sebastijano (Rijeti)
 San Sebastijano (Torino)
 San Sebastijano (Trento)
 San Sebastijano (Trevizo)
 San Sebastijano (Verčeli)
 San Sebastijano (Verona)
 San Sebastijano (Vibo Valencija)
 San Sebastijano (Viterbo)